Edna St. Vincent Millay, pseudoniem Nancy Boyd, een Amerikaans auteur
 Nancy Boyd (artiest), een Belgisch zangeres